Het seizoen 1981/82 was het eerste seizoen van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren en had MOP en HDM als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1982/83. 

Hilversum, Deventer, Randwijck en Kameleon degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1981
Hockey in 1982
Overgangsklasse hockey